Кохир Расулзада (Расулзода, , до мая 2007 года — Абдукохир Абдурасулович Назиров, ; род. 8 марта 1961, Гафуровский район, Ленинабадская область, Таджикская ССР, СССР) — таджикский политический деятель, 8-й премьер-министр Таджикистана с 23 ноября 2013 года.

Биография 
Абдукохир Назиров родился 8 марта 1961 года в кишлаке Кистакуз (ныне джамоат Хистеварз) Гафуровского района Согдийской области Таджикистана.

В 1982 году окончил Сельскохозяйственный институт Таджикистана (ныне Таджикский аграрный университет) по специальности «инженер-гидротехник», после чего начал трудовую деятельность в качестве техника-контролера строительной лаборатории объединения «Таджикирсовхозстрой» расположенного в городе Худжанд Гафуровского района. Затем Назиров работал на должности инженера производственного отдела, главного инженера, начальника ПМК-4, начальника предприятия «Таджикирсовхозстрой».

С января 2000 по декабрь 2006 года Абдукохир Назиров занимал пост министра мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан.

В 2008 году окончил Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Имеет учёную степень кандидата технических наук.

Приказом Президента Республики Таджикистан от 2 декабря 2006 года был назначен исполняющим обязанности Председателя Согдийской области. С 27 февраля 2007 по 23 ноября 2013 года являлся Председателем Согдийской области.

В мае 2007 года Абдукохир Абдурасулович Назиров сменил имя на Кохир Расулзада.

В декабре 2007 года и второй раз в апреле 2010 года он был избран первым заместителем Председателя Национального Совета (Маджлиси милли) Высшего собрания Таджикистана (Маджлиси Оли) Республики Таджикистан.

В 2012 году глава Согдийской области Таджикистана Кохир Расулзада подарил Народному артисту СССР и Таджикистана Джурабеку Муродову ключи от двухкомнатной квартиры в центре Худжанда, таким образом поздравив его с 70-ти летием.

23 ноября 2013 года Кохир Расулзада назначен премьер-министром Таджикистана, сменив на этом посту Окила Окилова. Поздравления в связи с назначением на должность ему направил Премьер-министр Украины Николай Янович Азаров.

Семья 
Кохир Расулзада женат, имеет троих детей.

Награды 
 Заслуженный работник Таджикистана
 Орден организации Общества содействия обороне (ОСО) СНГ «За выдающиеся заслуги» (2009)
 Орден «Фидокорона хизматлари учун» (Узбекистан, 2018)
 Орден Почёта (Россия, 30 декабря 2022 года) — за большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан

Примечания

Ссылки 
 Биография Кохира Расулзада // ИТАР-ТАСС
 Биография Кохира Расулзада // Asia-plus
 Кохир Расулзада // портал Исполнительного органа государственной власти Согдийской области
 Кохир Расулзода: Постоянно думаю о том, справляюсь ли я с задачами, возложенными на меня правительством и народом // Согдийская правда
 Кохир Расулзода: Служение народу – долг госслужащего // Pressa.tj

Действующие руководители государств
Выпускники вузов Москвы
Премьер-министры Таджикистана
Родившиеся в Гафуровском районе
Премьер-министры, вступившие в должность в 2013 году
Министры Таджикистана
Персоналии:Согдийская область
Гидротехники
Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году